Pravoberejni (Stàvropol), localitat del territori de Stàvropol, a Rússia
 Pravoberejni (Rostov), localitat de la província de Rostov, a Rússia